Чорна смерть — 2-а історична пандемія чуми, що прокотилася по Азії, Європі, частині Африки у середині XIV сторіччя.
 Чорна смерть (2010) — британсько-німецький фільм Крістофера Сміта.

Див. також 
 Біла смерть
 Сіра смерть